Die Liste der Spieler von Gold Coast United umfasst alle Spieler, die für den australischen Fußballklub Gold Coast United während dessen Teilnahme an der A-League zwischen 2009 und 2012 mindestens einen Ligaeinsatz absolviert haben

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Gold Coast United in der regulären Saison der A-League absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Gold Coast United in der regulären Saison der A-League erzielte.
 Finalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Gold Coast United in der Finalrunde der A-League absolvierte.
 Finaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Gold Coast United in der Finalrunde der A-League erzielte.
 Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
 TW: Torwart
 AB: Abwehr
 MF: Mittelfeld
 ST: Sturm

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Weblinks 
 Spielerübersicht auf weltfussball.de

!
Gold Coast United
Fussballspieler Gold Coast United